Le Championnat du monde féminin moins de 18 ans de hockey sur glace 2010 se déroule à Chicago, aux États-Unis du  au . Organisée par la Fédération internationale de hockey sur glace, il ne concerne cette saison que les féminines de moins de 18 ans. En effet, la compétition senior n'est pas organisée en raison des Jeux olympiques d'hiver de 2010.

Championnat du monde junior

Division Élite

Premier tour 
Groupe A

Groupe B

Barrage de relégation 

La série se joue au meilleur des trois matchs. La République tchèque remporte les deux premiers matchs et se maintient en élite. La Russie est reléguée en division I pour l'édition 2011.

Séries éliminatoires

Quarts de finale

Demi-finales

Match pour la cinquième place

Match pour la troisième place

Finale

Classement final

Division I 

La Suisse est promue en élite pour l'édition 2011.

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel de la fédération

Articles connexes 
 Championnat du monde masculin
 Championnat du monde junior
 Championnat du monde moins de 18 ans

2010
Hockey sur glace feminin
Hockey sur glace feminin 2010
Monde féminin 2010
Monde feminin
Sport en Illinois en 2010
Sport en mars 2010
Sport en avril 2010